accelerando, accel., gyorsítva zenei tempó olasz megnevezése
 Accelerando (2005) Charles Stross sci-fi regénye